Вторая хорватская футбольная лига 2015/2016 года () — 25-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Хорватии. Он начался 14 августа 2015 года и закончится 21 мая 2016 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Статистика на сайте rsssf.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2015/2016
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2015 году
Спорт в Хорватии в 2016 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2015/2016